Липа може да се односи на:

 Липа, листопадно дрво
 Липа (Цетиње), насеље у пријестоници Цетиње, Црна Гора
 Липа (Ливно), насеље у општини Ливно, Федерација БиХ, БиХ
 Липа (Бихаћ), насеље у општини Бихаћ, Федерација БиХ, БиХ
 Липа (Крешево), насеље у општини Крешево, Федерација БиХ, БиХ
 Липа (Томиславград), насеље у општини Томиславград, Федерација БиХ, БиХ
 Липа (Звечан), насеље у општини Звечан, КиМ, Србија
 Липа (Пећ), насеље у општини Пећ, КиМ, Србија
 Липа (Матуљи), насеље у општини Матуљи, Приморско-горанска жупанија, Хрватска
 Липа (Злин), насеље у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Липа (Хавличкув Брод), насеље у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република
 Липа (Неготино), насеље у општини Неготино, Северна Македонија
 Липа (Јањина), насеље у Грчкој
 Липа (новчана јединица), мања новчана јединица у Хрватској
 Липоил синтаза, ензим

Види још 
 Липар
 Липари
 Липе (вишезначна одредница)
 Липље (вишезначна одредница)
 Липовац (вишезначна одредница)
 Липовица (вишезначна одредница)
 Липовице (вишезначна одредница)
 Липово (вишезначна одредница)